Гуггенхайм (, ) — єврейське прізвище:

 Бенджамін Гуггенхайм (1865—1912) — американський бізнесмен, загинув на борту «Титаніка».
 Маєр Гуггенхайм (1828—1905) — американський промисловець, родоначальник родини Гуггенхайммів.
 Саймон Гуггенхайм (1867—1941) — американський промисловець, філантроп, політик (сенатор від штату Колорадо, 1907—1913 рр.).
 Соломон Гуггенхайм (1861—1949) — американський меценат, засновник музею сучасного мистецтва у Нью-Йорку.

 Грант Ґуґґенгайма — грошовий грант Меморіального Фонду Джона Саймона Гуггенхайма (США).
 Музей Гуггенхайм — музей у Нью-Йорку (США).
 Музей Гуггенхайм — музей у Більбао (Іспанія).
 Гуггенхайм Гвадалахара — нереалізований проект музею в Гвадалахарі (Мексика).

Єврейські прізвища